Mika (cantor) — cantor pop libanês radicado em Londres
 Micael — ator e cantor brasileiro que fez parte da banda Rebeldes também conhecido por Mika
 Mika Alimentos – é uma empresa brasileira fabricante de produtos alimentícios.

Desportistas 
 Michael Simões Domingues — futebolista português que atua que atua como goleiro/guarda-redes

Outros
 Mika Football Club  — clube de futebol da Arménia, também conhecido como FC MIKA
 Mika Alimentos — é uma empresa brasileira fabricante produtos alimentícios, fundada em 1993 em Cuiabá no estado de Mato Grosso.

Desambiguações de prenomes